Le  Grand Prix moto d'Espagne 2004 est la deuxième manche du championnat du monde de vitesse moto 2004. La compétition s'est déroulée entre le 30 avril au  sur le circuit permanent de Jerez.

C'est la  du Grand Prix moto d'Espagne.

Classement MotoGP

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2004
Sport en Espagne en 2004
Espagne
Sport en mai 2004